Aloisi Masella ist der Familienname folgender Personen:

 Benedetto Aloisi Masella (1879–1970), italienischer Kurienkardinal der römisch-katholischen Kirche
 Gaetano Aloisi Masella (1826–1902), italienischer Kurienkardinal der römisch-katholischen Kirche